Kabinett Ringstorff bezeichnet folgende Landesregierungen Mecklenburg-Vorpommerns unter Harald Ringstorff (SPD):

 Kabinett Ringstorff I, von 1998 bis 2002, Koalition aus SPD und PDS
 Kabinett Ringstorff II, von 2002 bis 2006, Koalition aus SPD und PDS
 Kabinett Ringstorff III, von 2006 bis 2008, Koalition aus SPD und CDU